Revel (Alta Garona) — comuna francesa do departamento de Alta Garona
 Revel (Isère) — comuna francesa do departamento de Isère
 Tallinn — capital da Estônia, cuja nome alemão era Revel

Ver também 
 Revell — marca de brinquedos plásticos de montar

Desambiguação